Алларт ван Эвердинген (; ) — нидерландский живописец-пейзажист и гравёр-аквафортист, родом из Алкмара, ученик Руланта Саверея в Утрехте и Питера де Молина (Темпесты) в Харлеме.

Биография и творчество 

Любил изображать виды гористых местностей со скалами, громадными валунами, мрачными соснами, шумными водопадами и пасмурным небом. Материалом для таких изображений служили ему многочисленные этюды с натуры, сделанные им во время его поездки на скандинавский полуостров в 1644 году. Изредка он писал также бурное море, неприветливость которого ему пришлось испытать при этой поездке.

Возвратившись в отечество, он был в 1645 году принят в качестве мастера в харлемскую гильдию св. Луки и затем работал в Алкмааре, Хаарлеме и с 1652 года до самой смерти своей в Амстердаме. Картины Эвердингена, замечательные по верной передаче форм дикой природы, нередко величественно-живописные по мотиву и почти всегда проникнутые меланхолическим настроением, встречаются во многих общественных музеях и частных коллекциях. В Эрмитаже их три (два вида в Норвегии и «Устье Шельды»), в Берлинском музее — также три, в Дрезденской галерее — два («Охота на ланей у горного озера» и «Большой водопад»), в Лувре в Париже — один, в мюнхенской Пинакотеке — три, в амстердамском музее — пять и т. д.

Офорты Эвердингена, начерченные смелой, мастерской иглой, хотя и несколько грубоватые, разнообразнее в отношении содержания, чем произведения его кисти. Из этих гравюр 106 изображают ландшафты и виды моря, а 57 суть иллюстрации к «Reinike Fuchs» (оригинальные рисунки, по которым исполнены эти последние, хранятся в Британском музее в Лондоне).

У Алларта ван Эвердингена были два брата, довольно талантливые художники: Цезарь ван Эвердинген (1616—1678), ученик Я. Ван Блокгорста, занимавшийся портретной и исторической живописью, и Ян ван Эвердинген (ум. в 1656 году), ученик Цезаря, писавший предметы неодушевленной природы.

Примечания

Ссылки 

Художники Нидерландов